Zazarida peut désigner :

Toponymes

Zazárida : capitale de la paroisse civile de Zazárida de la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón ;
 Zazárida : capitale de la paroisse civile de Zazárida de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón ;
 Puerto Zazárida : localité de la paroisse civile de Zazárida de la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón.

Subdivisions 
 Zazárida : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón ;
 Zazárida : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme